Las Tejas puede referirse a:

 Las Tejas, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 Las Tejas, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina.